Познанка:

 Познанка — село, Познанский сельский совет, Гусятинский район, Тернопольская область, Украина.
 Познанка Вторая — село, относится к Любашёвскому району Одесской области Украины.
 Познанка Первая — село, относится к Любашёвскому району Одесской области Украины.